Bornbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Bornbach (Dalbek) oder Bornbek, Oberlaufname der Dalbek vor Kröppelshagen, Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf, Landkreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Bornbach (Dörpe), linker Zufluss der Dörpe in oder bei Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Bornbach (Seemenbach), linker Zufluss des Seemenbachs bei Rinderbügen, Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Bornbach (Stederau), linker Zufluss der Stederau im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Bornbach (Steinbach),  rechter Zufluss des Steinbachs in Heimkirchen, Ortsgemeinde Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bornbach (Tarpenbek),  Zufluss der Tarpenbek in Hamburg-Langenhorn
 Bornbach (Würzbach), linker Zufluss des Würzbachs (zur Blies) unterhalb von Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Ort:
 Bornbach (Remscheid), Hofschaft in Remscheid

Bornbach ist ein Familienname:
 Stanislaus Bornbach (1530–1597), Chronist

Siehe auch:
 Borngraben